

Araldica
Fede – simbolo dell'araldica

Arte
 Fede – affresco di Giotto
 Fede – scultura di Tino di Camaino
Fede – scultura di Donatello
Fede – dipinto di Raffaello
Fede – dipinto di Piero del Pollaiolo

Astronomia
 37 Fede – asteroide scoperto nel 1855

Onomastica
Fede – nome proprio di persona italiano femminile

Persone
Emilio Fede – giornalista italiano

Religione
Fede – termine usato prevalentemente in ambito religioso come sinonimo di credenza o fiducia in diversi gradi
Fede – dea romana della lealtà
Fede nuziale – tipo di anello che gli sposi si scambiano durante la cerimonia di matrimonio

Televisione
Fede (Faith) – episodio della quarta stagione di Battlestar Galactica

Altri progetti